Rybník può riferirsi a diversi toponimi:

Polonia
Rybnik, comune del voivodato dell Slesia

Repubblica Ceca
Rybník, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Rybník, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň

Slovacchia
Rybník, comune del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
Rybník, comune del distretto di Levice, nella regione di Nitra